Постпа́нк-рива́йвл (от  — дословно «возрождение постпанка») — направление в альтернативной рок-музыке 2000-х годов. Термин появился в начале 2000-х для описания музыкальных коллективов, копирующих и подражающих эстетике пост-панка.

История 

В начале 2000-х стали популярны группы, ориентированные на старый гитарный рок. Они представляли собой возрождённый гаражный рок, новую волну, либо пост-панк. Единство данного движения в глобальном масштабе остаётся под сомнением, поскольку группы сильно разнятся разнообразными музыкальными влияниями и внешним видом. Попытки возродить гаражный рок и элементы панка были в 1980-х и 1990-х, и к 2000-м в нескольких странах появились собственные сцены. Детройтская рок-сцена включала The Von Bondies, Electric Six, The Dirtbombs и The Detroit Cobras, а Нью-Йорк представляли Radio 4, Yeah Yeah Yeahs и The Rapture. Кроме того, были Oblivians из Мемфиса, Billy Childish из Великобритании, The (International) Noise Conspiracy из Швеции и The 5.6.7.8's из Японии, которые пользовались региональным либо национальным успехом.

Коммерческий прорыв осуществили четыре группы: The Strokes, появившиеся на нью-йоркской клубной сцене с дебютным альбомом Is This It (2001); The White Stripes из Детройта с третьим по счёту альбомом White Blood Cells (2001); The Hives из Швеции, после издания компиляции Your New Favourite Band (2001); и The Vines из Австралии с дебютным альбомом Highly Evolved (2002). В СМИ их окрестили группами «The» и «спасителями рок-н-ролла», что привело к обвинениям в надувательстве. Вторая волна групп, сумевших завоевать международное признание, включает американские группы The Black Keys, Black Rebel Motorcycle Club, Modest Mouse, The Killers, Interpol и Kings of Leon. К успешным британским группам относятся The Libertines, Franz Ferdinand, Bloc Party, Editors, The Fratellis, Razorlight, Kaiser Chiefs и The Kooks. Наиболее известными в Великобритании были Arctic Monkeys, обязанные своим успехом социальным сетям. Также успешными были Jet из Австралии, The Datsuns и The D4 из Новой Зеландии, The Hellacopters, Backyard Babies и Soundtrack of Our Lives из Швеции.

К 2005 году первоначальный успех движения начинает спадать, данный этап характеризуется переходом к более музыкально и эмоционально сложной музыке, как, например, у Arcade Fire и Death Cab For Cutie. К концу десятилетия многие группы движения распались, приостановили свою деятельность, либо перешли в другие жанры, и очень немногие группы появлялись на верхних строчках хит-парадов, в их числе Kasabian (чей альбом West Ryder Pauper Lunatic Asylum 2009 года достиг первой позиции в Великобритании) и канадская группа Arcade Fire (чей альбом The Suburbs 2010 года возглавил многие национальные чарты и выиграл Грэмми в номинации «альбом года»).

Примечания 

Альтернативный рок
Постпанк
Инди-рок